Augusto Masetto – calciatore italiano
 Masetto da Lamporecchio – personaggio di una novella del Decameron di Giovanni Boccaccio
 Antonio Dal Masetto – scrittore italiano naturalizzato argentino
 Masetto – personaggio del Don Giovanni di Mozart